Розмарі Касалс і Венді Тернбулл були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Біллі Джин Кінг і Енн Сміт.

Кінг і Сміт виграли титул, перемігши у фіналі пару Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер з рахунком 6–3, 1–6, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (фінал)
 Розмарі Касалс /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш (півфінал)
 Біллі Джин Кінг /  Енн Сміт (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 1983 United Airlines Tournament of Champions Doubles Draw 

1983, парний розряд